Купата на носителите на купи 1983/84 е 24-тото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 33 клуба от 32 страни, сред които настоящият носител на трофея Абърдийн, 22 актуални носители на национални купи и 10 загубили финалиста (НЕК Неймеген, Сервет, ШСГ Инсбрук, Порто, Валета, Спартак Варна, Мерсин Ъдманюрду, Еносис Неон Паралимни, Хамарбю и Б 1901). Румънският носител на купата Университатя Крайова не играе в турнира поради закъсняло записване от страна на румънската федерация, но за сметка на това е включен в турнира за Купата на УЕФА като вицешампион на Румъния.

Финалът се играе на 16 май 1984 г. на Санкт Якоб Парк в Базел.

Предварителен кръг 
Първата среща се състои на 24 август, а реваншът е на 31 август 1983 г.

1. Runde 
Първите срещи се състоят на 14 септември, а реваншите са на 28 септември 1983 г.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 19 октомври, а реваншите са на 2 ноември 1983 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 7 март, а реваншите са на 21 март 1984 г.

1 Първата среща се играе в Страсбург.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 11 април, а реваншите са на 25 април 1984 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1983/84
 Купа на УЕФА 1983/84

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1983/84 

Купа на носителите на купи